Nicanor Restrepo puede referirse a:

 Nicanor Restrepo Giraldo (1874-1938), político y empresario colombiano.
 Nicanor Restrepo Restrepo (1869-1925), empresario colombiano. 
 Nicanor Restrepo Santamaría (1941-2015), empresario y político colombiano.